Костандін Нелько, відомий як Костандін Крістофоріді (  —  )  — албанський перекладач і вчений. В основному він відомий тим, що вперше переклав Новий Завіт на албанську мову на албанському діалекті гегів у 1872 році. Він також надав переклад на албанську мову в 1879 році, тим самим вдосконаливши версію діалекту тоска 1823 року Вангеля Мексі. Надаючи переклади на обох діалектах, він заслуговує на основу об'єднання обох діалектів у національну мову.

Життєпис 

Він народився в Елбасані. З 1847 року навчався в грецькому коледжі Зосімея в Яні (сучасна Іоанніна), де потоваришував з Йоганом Георгом фон Ханом, допомагаючи йому вивчати албанську мову та писати німецько-албанський словник.   У 1856 або 1857 р. він приєднався до протестантської церкви в Ізмірі після переходу в протестантизм, ставши таким чином першим відомим албанським протестантом. 

Він поїхав до Стамбула в 1857 р. і склав Меморандум про албанську мову. Він пробув на Мальті до 1860 року в протестантській семінарії, закінчивши переклад Нового Завіту на діалектах Тоска та Гега. Йому допоміг Ніколла Серрекі з Шкодера з версією Гег Завіту.  Латинським алфавітом вже користувались перші письменники албанської літератури і Крістофоріді прийняв ідею латинського алфавіту. 

Він поїхав до Тунісу, де працював вчителем до 1865 р., коли представник Британського та інозеного біблійного товариства уклав з ним контракт на роботу в компанії з перекладів Біблії на албанську мову.   Він опублікував в 1866 році першу Гег версію перекладів чотирьох Євангелій і Діянь Апостолів ; протягом багатьох наступних років він продовжував свою роботу, видаючи на діалектах Тоск і Гег « Псалтир» (1868, 1869); Новий Завіт (1879, 1869), Буття та Вихід (Тоск, 1880); Повторення Закону (Тоск, 1882); Прислів'я та книга Ісаї (Тоск, 1884).

Крістофоріді став членом Центрального комітету захисту албанських прав (заснований в 1877 р.), який був групою албанської інтелігенції, що базується в Стамбулі, виступаючи за територіальну цілісність та єдність територій, заселених албанцями в Османській імперії.  Під час Великої Східної кризи Крістофоріді критикував деяких членів Прізренської Ліги і розглядав їх дії як такі, що засновані на власних інтересах, збереженні влади султана та «мусульманському домінуванні» замість національних інтересів. 

Він розглядав розвиток албанської мови як важливий для збереження албанського народу і більшу частину свого життя присвятив вивченню та запису мови, подорожуючи всією Албанією для збору матеріалів.  Результатом цих зусиль стала його найважливіша праця «Словник албанської мови» ( ) - ( ), був опублікований  в Афінах, Греція, в 1904 році, через 25 років після того, як його склав Кристофоріді та після його смерті. Він був написаний грецькою мовою. 

Він знав албанську (діалекти тоска та гегу), грецьку, латинську, іврит, англійську, італійську, турецьку, болгарську, арабську, французьку та німецьку мови.

Праці 
 Istoria e shkronjësë shënjtëruarë. (1872)
  Lexikon tēs albanikēs glōssēs (грецько-албанський словник)
  Grammatikē tēs glossēs kata tēn toskikēn dialekton (1882)
 Абетаре. (ABC-Primer, Gheg 1867, Tosk 1868)

Примітки

Бібліографія 
 Akademia e Shkencave e Shqipërisë (2008) ( албанською мовою ), Fjalor Enciklopedik Shqiptar 2 (албанська енциклопедія), Тирана ,
 Манн, Стюарт: Албанська література: план прози, поезії та драми, Лондон, 1955.
 Гаврих, Джордж В.: Півмісяць і орел: османське правило, іслам та албанці, 1874–1913, Нью-Йорк 2006.

Джерела 
 Новий Завіт Крістофоріді (публікація 1872 р. На ґег-албанській мові )
 Новий Завіт Крістофоріді (публікація 1872 р. На албанській мові )
 Генеза, переклад Крістофорідхі (публікація 1889 р. На албанській мові )
 Костандін Крістофоріді е ла біблія Альбанезе  . У: Беса . Nr. 193, Jg. 2007 рік. С. 2–7.
Персоналії:Ельбасан
Перекладачі XIX століття
Албанські перекладачі
Албанські письменники